Tastosis — дуэт киберспортивных комментаторов, известный комментированием Global StarCraft II League. В него входят:
 Николас «Tasteless» Плотт (род. 1984)
 Дэниел «Artosis» Стемкоски (род. 1983)

Примечания